Ак-Тал — название населённых пунктов:

 Ак-Тал — местечко в Сут-Хольском кожууне Тывы.
 Ак-Тал — село в Чеди-Хольском кожууне Тывы.
 Ак-Тал — село в Ак-Талинском районе Нарынской области Киргизии.

См. также 
 Актал